Honschaft Dorp steht für:

 Honschaft Dorp (Amt Mettmann), Honschaft des bergischen Amtes Mettmann auf heutigem Stadtgebiet von Erkrath
 Honschaft Dorp (Amt Solingen), Honschaft des bergischen Amtes Solingen auf heutigem Stadtgebiet von Solingen